O United City Football Club é um clube de futebol com sede em Bacólod, Filipinas. A equipe compete no Campeonato Filipino de Futebol. Entre 2017 e 2020 a equipe se chamava Ceres–Negros.

Elenco

História 
O clube foi fundado em 2012.

Títulos 
 Campeonato Filipino de Futebol: 3 (2017, 2018, 2019 e 2020)

 Campeonato de Manila: 2 (2013 e 2014)

 Copa da Liga: 1 (2014)

Clubes de futebol das Filipinas
Clubes de futebol fundados em 2012